Kloos ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kloos (* 1969), deutscher Theaterregisseur, Autor und Schauspieldozent
 Andries Hein Kloos (1922–1989), niederländischer Gewerkschafter und Politiker
 Barbara Maria Kloos (* 1958), deutsche Lyrikerin
 Basina Kloos (* 1940), Generaloberin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen
 Diet Kloos-Barendregt († 2015), niederländische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Franziska Kloos OSB, (* 1942), amtierende Äbtissin im Kloster St. Walburg, Eichstätt
 Gerhard Kloos (1906–1988), deutscher Psychiater und Hochschullehrer
 Johan Herman Kloos (1842–1901), deutsch-niederländischer Geologe
 Jürgen Kloos (* 1972), deutscher Fotograf
 Laura Kloos (* 1990), deutsche Singer-Songwriterin
 Mona Kloos (* 1983), deutsche Schauspielerin und Tänzerin
 Robert Kloos (* 1958), deutscher politischer Beamter
 Rudolf M. Kloos (1926–1982), deutscher Historiker
 Stefan Kloos (* 1968), deutscher Filmproduzent und Autor
 Werner Kloos (1909–1990), deutscher Kunsthistoriker, Museumsdirektor und Autor
 Wesley E. Kloos, Mikrobiologe
 Willem Kloos (1859–1938), niederländischer Schriftsteller und Kritiker

Siehe auch:
 Klos
 Kloss
 Klooss